El término tren puede hacer referencia a:

Transporte

Medios de transporte
Tren, una serie de vagones o coches conectados a una locomotora que circulan sobre carriles.
Tren de cercanías, sistema de transporte de pasajeros de corta distancia.
Tren de mercancías o tren de carga, composición compuesta de una locomotora de gran potencia y una serie de vagones para el transporte de carga.
Tren de alta velocidad, aquel que alcanza velocidades superiores a 200 km/h sobre líneas actualizadas y 250 km/h sobre líneas diseñadas a tal efecto.
Tren de levitación magnética, tren que incluye la suspensión, guía y propulsión utilizando imanes.
Tren ligero, sistema de transporte similar al tranvía, pero que incluye segmentos segregados del tráfico.
Tren de carretera, camión diseñado para servir áreas remotas y desplazar cargas voluminosas de forma eficiente.

Partes de un medio de transporte
Tren de aterrizaje, parte de cualquier aeronave encargada de absorber la energía cinética durante el aterrizaje.
Tren de conducción, total de componentes de un vehículo que sirven para la unión con la carretera.
Tren delantero, todos los elementos que se encuentran en la parte delantera del vehículo.
Tren-tierra es un sistema analógico de radiotelefonía utilizado para comunicar trenes con el puesto de mando.

Juguetes
Tren eléctrico, ferrocarril en miniatura con motor eléctrico, que sirve como juguete a los niños.
Tren de madera, juguete, generalmente sin motor, de un tren en miniatura .

Otros 
Tren de alambrón, un tipo de instalación de la industria siderúrgica que permite, la obtención de acero.
Tren de ondas, superposición de ondas que toman la forma de un pulso y se desplaza de modo compacto en el espacio hasta su dispersión.